La rete delle strade provinciali della provincia di Chieti è composta dalle seguenti strade:

Elenco Strade Provinciali

Strade Provinciali Ex ANAS

Nuove Strade Provinciali da denominare

Note

Voci correlate
Chieti
Provincia di Chieti
Strada provinciale

Chieti
Strade della provincia di Chieti